Steaua ciobanului poate desemna două corpuri cosmice diferite:
 Luceafărul de seară, planeta Venus văzută înainte de apusul Soarelui 
 Steaua polară, steaua principală din constelația Carul-Mic

Astronomie